«Дух времени: Приложение» () — документальный фильм Питера Джозефа, продолжение Духа времени. Фильм с позиций теории заговора рассказывает о принципе функционирования Федерального Резерва США, об американской системе создания денег, о сотрудничестве транснациональных корпораций с ЦРУ. Много говорится о «Проекте Венера» (автор — Жак Фреско).

Премьера фильма состоялась 2 октября, 2008 в Лос-Анджелесе. 4 октября, 2008 фильм был опубликован в свободном доступе. По словам режиссёра, Питера Джозефа, «фильм пытается обнаружить истинные причины распространения коррупции и предлагает решение».

Содержание фильма 
Дух времени: Приложение состоит из четырёх частей. Все части являются продолжением предыдущего фильма Дух Времени.

Часть первая 
Вступительная цитата:
Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, Себя кто полагает свободным от оков 

Сперва рассматривается функционирование американской денежной системы и роль Федеральной резервной системы (ФРС). Буклет «Современная денежная механика», выпущенный ФРС, процесс создания денег описывает как обмен долгами между правительством и Федеральной резервной системой США. ФРС кредитует государство в обмен на казначейские облигации. Таким образом доллары создаются из долгов через займы.

Далее рассматривается система частичного резервирования. Её суть в том, что коммерческие банки могут создавать кредитные деньги в пропорции 9:1, то есть выдавать 9 долларов под проценты имея в резерве лишь 1.

В фильме делается вывод, что инфляция присуща денежной системе потому, что все деньги в обращении фактически являются чьим-то долгом. Так как каждый доллар попадает в систему обращения только с обязательством вернуть его с процентами, ФРС приходится постоянно выпускать дополнительные деньги для покрытия созданного ими же дефицита денежной массы, что и приводит к обесцениванию валюты.

Кредиты, выданные коммерческими банками, изображаются в фильме как мошенничество, в связи с юридическим делом Джарома Дейли. В этом деле говорится, что кредиторы должны быть законными собственниками капитала, с тем чтобы выдавать его в кредит. Выдача кредита в системе с частичным резервированием рассматривается как мошенничество, поскольку денег не было, пока кредитный договор не был подписан. В этом смысле, процентные ставки считаются абсурдными абстракциями и денежная система представляет собой рабство из-за вечной долговой кабалы.

Часть вторая 
Вступительная цитата: Есть два способа завоевать и поработить нацию. Первый — мечом. Второй — долгом
В интервью с Джоном Перкинсом, автором книги «Исповедь экономического убийцы», рассматриваются вопросы, связанные с покорением стран Латинской Америки, рассказывается о том, как правящая политическая элита и корпорации подрывают либеральные режимы других стран. Джон Перкинс описывает этапы покорения другой страны.
 Организовать кредит от лица МВФ или одной из его организаций, для создания инфраструктуры или других проектов, в стране, экономику которой ты хочешь подорвать. Как говорит Джон Перкинс, кредит должен быть настолько велик, чтоб его невозможно было погасить. В результате этого в страну приходит большой приток денег и это приводит к обесцениванию национальной валюты. Это позволяет покупать ресурсы лишь за часть их реальной стоимости. Из-за невозможности выплатить долг, государству приходится приватизировать свою инфраструктуру и продавать её иностранным корпорациям, поддерживать США в вооруженных конфликтах, помогать в ООН и т. д.
 Когда эти меры не срабатывают, начинается второй этап — убийство неудобных политиков или свержение правительства путём поднятия восстаний, акций протеста против правящего режима и взяточничества. Делают это в первую очередь агенты ЦРУ (автор называет их «шакалами»). Если не удается свергнуть правительство, то вводятся войска с целью свержения режима. Ирак был показан, как один из таких случаев. В фильме так же было сказано, что история свержений в Иране, Гватемале, Эквадоре, Панаме и Венесуэле и во многих других, примеры операционных экономических убийств. В фильме приводится как один из примеров, свержение, в 1953 году, демократически избранного правительства Моссадыка.

Часть третья 
Вступительная цитата: Жадность и Соперничество не являются результатом неизменного людского нрава… жадность и страх нехватки жизненных средств фактически созданы и усилены… они и являются причиной нашей борьбы за выживание
Глава посвящена технократическому Проекту Венера. В ней Жак Фреско говорит о необходимости перехода от нынешней социально-экономической парадигмы к ресурсо-ориентированной экономике. По словам Фреско, свободное предпринимательство не способствует эффективности или человеческому прогрессу. Вместо этого создаётся искусственный дефицит в целях максимизации прибыли, используется «запланированное устаревание» в целях поддержания циклического потребления, интересы людей ставятся на второй план после денежной прибыли, загрязняется окружающая среда ради снижения затрат. Капитализм не рассматривается в качестве основы общественного прогресса, потому что проблемы, за которые никто не платит, не будут решены.

Так же в третьей части показано как концепция ресурсо-ориентированной экономики (РОЭ) планирует решать социальные проблемы, которые вызваны неравенством дохода в кредитно-денежной системе. В РОЭ нет необходимости для трудоустройства, денег, политических партий или военных. В такой экономике предполагается всё делать с помощью современных автоматизированных технологий, которые способствуют массовому производству товаров, что делает их настолько дешевыми, что нет необходимости использовать деньги на их приобретение.

Технологии транспортировки предлагаемые в проекте: маглевы — поезда для дальних перевозок и электромобили.
Технологии для производства энергии предлагаемые в проекте: высокоэффективная солнечная энергия, ветровая, энергия волн и приливов, и геотермальной энергии. Другие технологии подробно не обсуждались.

Часть четвёртая 
Вступительная цитата: Мир — это моя страна… а моя религия — делать добро
В этой части рассматривается идея, что все основные социальные проблемы в конечном счёте являются результатом коллективного невежества, что приводит к созданию политических, денежно-кредитных и религиозных учреждений. Фильм утверждает, что человеческие общества являются взаимозависимой частью всей биосферы земли. Так же в фильме предлагаются метод противостояния этим социальным институтам с помощью ненасильственных бойкотов и воспитания.

Завершает фильм серия небольших эпизодов, где люди, представленные участниками быстро изменяющегося современного мира, в повседневной жизни вдруг останавливаются и оставляют позади различные символические предметы корпоративного, религиозного и материалистического значения.

Как пролог и эпилог фильма показывают выступление Джидду Кришнамурти.

Предлагаемые действия для трансформации общества 
В фильме звучит призыв к ряду действий, которые, по мнению авторов, должны ускорить трансформацию общества.
 Разоблачайте банковское мошенничество, бойкотируя самые мощные американские банки: Ситибанк, JPMorgan Chase и Банк Америки.
 Не смотрите новости по ТВ. Посещайте независимые новостные агентства в Интернете для получения информации. Защищайте Интернет.
 Не служите в армии.
 Перестаньте поддерживать энергетические компании. Солнечная, ветровая, и другие возобновляемые источники энергии уже доступны потребителю.
 Отвергайте политическую систему. В денежной системе не бывает подлинной демократии.
 Присоединяйтесь к движению Zeitgeist. Нужно создать крупнейшее массовое движение для изменения общества.

Оценки 
В 2008 году на фестивале фильмов с активной гражданской позицией  фильм «Дух времени: Приложение» получил премию за лучший фильм в категории «Дух гражданского активизма» («Artivist Spirit»).

Алан Фейер () из Нью-Йорк таймс, отдавая должное острой критической направленности, тем не менее презентацию фильма охарактеризовал как «утопическая презентация взглядов о безденежном и компьютерном будущем»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Официальный сайт движения «Дух времени»
 Русскоязычный сайт движения «Дух времени»
 Официальный сайт проекта «Венера»

Документальные фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Документальные фильмы о теориях заговора
Документальные фильмы 2008 года
Документальные фильмы США
Фильмы-сиквелы
Дух времени (движение)